O2 har flere betydninger:

Bygninger 
 The O2 Arena – er en indendørs multiarena i underholdningscentret The O2 i London.
 3Arena – en indendørs musikarena i Dublin, der åbnede under navnet O2 Arena

Naturvidenskab 
 ilt, med molekylformlen O2 for den sædvanlige allotrop.

Telekommunikation 
 O2 (teleselskab) – et teleselskab ejet af Telefónica.

Vejsystemer 
 O2 – Ring 2 (Brønderslev) – ringvej, der går halvvejs rundt om Brønderslev.
 O2 – Ring 2 (Helsingør) – ringvej, der går igennem det vestlige Helsingør.
 O2 – Ring 2 (Hillerød) – ringvej, der går rundt om Hillerød.
 O2 – Ring 2 (Holstebro) – ringvej, der går igennem det sydlige, østlige og det nordlige Holstebro.
 O2 – Ring 2 (København) – ringvej, der i København indkredser de centrale brokvarterer og Frederiksberg samt Københavns indre by.
 O2 – Ring 2 (Næstved) – en komplet ringvej, der går rundt omkring Næstved.
 O2 – Ring 2 (Odense) – ringvej, der går rundt om Odense.
 O2 – Ring 2 (Roskilde) – ringvej, der går igennem det vestlige Roskilde.
 O2 – Ring 2 (Vejle) – ydre ringvej, der går rundt om det Vejle midtby.
 O2 – Ring 2 (Aarhus) – ringvej, der går igennem det vestlige Aarhus.

Noter